Sarah Borwell e Raquel Kops-Jones erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti. Borwell con Melanie South, mentre Kops-Jones con Abigail Spears.

Kimiko Date Krumm e Zhang Shuai hanno battuto in finale Raquel Kops-Jones e Abigail Spears 6–4, 7–6(7).

Teste di serie

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (finale)
 Cara Black /  Arina Rodionova (primo turno)

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (primo turno) 
 Kimiko Date Krumm /  Zhang Shuai (campionesse)

Tabellone

Note 
 

AEGON Trophy 2011